ser – produkt spożywczy
 Ser – postać serialu animowanego Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster
 Ser – siedemdziesiąty duch Goecji
 Ser – skrót nazwy seryna, jednego z aminokwasów endogennych
 Ser – wapienna skała na granicy wsi Suliszowice i Zaborze na Wyżynie Częstochowskiej
 Ser – wieś w Rumunii, w okręgu Satu Mare, w gminie Bogdand